Les biches, balletto di Francis Poulenc
Les biches - Le cerbiatte (Les biches), film di Claude Chabrol